Belle Plaine ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belle Plaine (Iowa), im Benton County
 Belle Plaine (Kansas), im Sumner County
 Belle Plaine (Minnesota), im Scott County
 Belle Plaine (Wisconsin), im Shawano County
 Belle Plaine (Town), Town(ship) im Shawano County, Wisconsin

In Kanada:

 Belle Plaine (Saskatchewan), ein Dorf (Village) in der Provinz Saskatchewan

Siehe auch:
 Belle Plaine Township